L'Ange de la nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Ange de la nuit (), film américain réalisé par Edmund Goulding, sorti en 1931.
 L'Ange de la nuit, film français en noir et blanc réalisé par André Berthomieu (1944)
 L'Ange de la nuit, trilogie composée de trois romans, écrite par Brent Weeks (2008)